Сергей Горшко́в:
 Горшков, Сергей Викторович (род. 1963) — советский ватерполист.
 Горшков, Сергей Владимирович (род. 1966) — российский фотограф.
 Горшков, Сергей Георгиевич (1910—1988) — адмирал Флота Советского Союза, главком ВМФ СССР.
 Горшков, Сергей Ильич (1902—1993) — советский командир 5-го гвардейского Донского казачьего кавалерийского корпуса.
 Горшков, Сергей Ильич (1911—1952) — старший сержант, Герой Советского Союза.
 Горшков, Сергей Павлович (1932—2022) — советский и российский географ, доктор географических наук, профессор МГУ